Го́йко Ми́тич (, род. 13 июня 1940) — югославский, сербский и германский киноактёр, режиссёр и каскадёр, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев (см. истерн). Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других.

Биография 
Родился 13 июня 1940 года в селе Стройковце, под городом Лесковац (Сербия, Югославия) в крестьянской семье. Окончил Белградский институт физической культуры. По национальности — серб.

Фильмы про индейцев и ковбоев 
В 1960 году дебютировал в кино каскадёром в английском фильме «Ланселот и королева», впоследствии снимаясь в массовке в серии фильмов про Виннету — экранизаций литературных произведений Карла Мая.

В 1966 году переехал в ГДР и жил в Восточном Берлине, снимался на киностудии ДЕФА в ролях индейцев. В этом же году выходит фильм «Сыновья Большой Медведицы», где Гойко Митич исполнил главную роль индейского вождя. На главную роль Митича избрал режиссёр фильма Йозеф Мах. Фильм имел очень большой успех среди подрастающего поколения.

В 1967 году на волне успеха прошлого фильма выходит «Чингачгук — Большой Змей», где Митич исполнил роль Чингачгука. В качестве сценарной основы фильма был использован роман Фенимора Купера «Зверобой». Спустя год фильм был закуплен для проката в СССР, и Гойко Митич приобрёл там большую известность, имея успех главным образом среди подростков. Один из фильмов про индейцев под названием «Текумзе» был снят в СССР, в Крыму, в районе горы Демерджи. Два других — «Апачи» и «Ульзана» — в районе Самарканда. Третий — «Вождь Белое Перо» — в Монголии.

Образы индейцев, созданные актёром, достаточно органичны и положительно воспринимаются самими индейцами. Митич рассказывает в интервью: «Один американский журналист заинтересовался моими фильмами, показал их в резервациях. Мы познакомились, и в один прекрасный момент я оказался в гостях у индейцев, соблюдающих древние традиции. Они приняли Зоркого Сокола и удивлялись, как бледнолицый европеец создал такие правдивые образы их предков. Мне тогда вручили индейский амулет, в ответ я достал привезённые подарки, в том числе коробку хорошего табаку. В ответ мне подарили индейское покрывало и приняли в племя, так что я теперь могу считать себя настоящим индейцем. Мне даже дали новое имя. Шаман спросил, есть ли у меня, как это водится у индейцев, прообраз в животном мире. Я ответил „нет“. Он сказал: „Подумай о животном“. Я закрыл глаза и тут же увидел смотрящего на меня в упор волка. Когда я раскрыл глаза, шаман взглянул на меня и сказал: „Ты — волк!“ Я был потрясён. Так что теперь я настоящий индеец по имени Волк».

Отход от индейской тематики, работа в театре и на телевидении 

После спада зрительского интереса к фильмам про индейцев Митич переезжает в ФРГ, где начинает сниматься в телевизионных сериалах и играть в театре города Бад-Зегеберг роли Труффальдино, Робина Гуда и Спартака. Кроме того, Митич участвовал в середине 1970-х годов в съёмках экранизации пьесы Виктора Гюго «Мария Тюдор», исполнив роль разбойника Фабиана. Снимался в телесериале «Архив смерти» и телепостановке «Слуга двух господ», а также снял несколько детских фильмов.

В октябре 2014 года посетил Москву, в 2017 году — Симферополь, а в 2018 году — Самару, где дал интервью телеканалу «Губерния».

Полностью отойти от индейской тематики Гойко Митичу так и не удалось, и в течение всей своей карьеры он продолжал исполнять роли индейцев в кино. В 2016 году вышел очередной фильм, где он играет старого вождя Инчу-чуна: «Виннету и Олд Шаттерхенд» (Winnetou & Old Shatterhand). Также в Берлине ему довелось сыграть индейца в театральной постановке «Полёта над гнездом кукушки».

Фильмография

Гойко Митич в популярной культуре 
 В своей песне «Супербизоны» лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий поёт:
Висит афиша, что где-то
Кино от студии DEFA
Ты проскользнёшь без билета
И Гойко Митич — forever!
 Песня «Про ковбоев» группы «Ленинград» кончается словами:
Я люблю только вестерн и китч
Привет тебе, Гойко Митич!
 В одноимённой песне группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поёт:
Ломанули Гойко Митича
«Modern Talking» со Scooter’ом,
ГДРовские индейцы
В плену у компьютера.
Похоронили рок-н-ролла,
«Мановара», «Креатора»
ГДРовские индейцы
В плену у Терминатора.
 В песне «Я уезжаю в Америку» Сергей Трофимов поёт:
А индеец Гойко Митич всех ковбойцев обманул
И куда-то спрятал Золото Маккенны…
 Петрозаводская группа «Громыка» в песне «Индейцы-ковбойцы» поёт:
Вы когда-нибудь грабили поезда с золотом?
И хотели дружить с Гойко Митичем?
Потаёнными тропами уходили в Канаду,
Помогали шерифу найти беглеца!

В кино и литературе 
 Творчеству Гойко Митича посвящёна книга Андрея Шарого «Знак W: Вождь краснокожих в книгах и на экране» (2008).
 В этом же году вышел фильм о самом актёре — «Главный индеец страны Советов».
 В 2013 году поэт Александр Габриэль упомянул Гойко Митича в своём стихотворении.
 Писательница Глория Му упоминает Гойко Митича как кумира своего детства Митю Гайкина в романе «Вернуться по следам».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Валерия Сегаля Indianerfilm

Актёры Германии
Актёры Югославии